De Rally van Groot-Brittannië 1988, formeel 44th Lombard RAC Rally, was de 44e editie van de rally van Groot-Brittannië en de dertiende ronde van het wereldkampioenschap rally in 1988. Het was de 186e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Harrogate.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Vetgedrukte tekst betekent wereldkampioen.
 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Gr
Rally van Groot-Brittannië